Mayville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mayville Township (Minnesota)
 Mayville Township (North Dakota)